Holtegård kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Holtegård (Alslev Sogn) – en bebyggelse i Alslev Sogn
 Holtegård (Bursø Sogn) – en bebyggelse i Bursø Sogn
 Holtegård (Freerslev Sogn) – en bebyggelse i Freerslev Sogn
 Holtegård (Mygdal Sogn) – en bebyggelse i Mygdal Sogn
 Gammel Holtegaard – et landsted i Holte